Wauwau ist

 eine lautmalerische Beschreibung für das Bellen.
 dadurch eine kleinkindliche Bezeichnung für einen Haushund.
 daraus abgeleitet eine ironische Kurzbezeichnung für einen moralischen Aufpasser, den Anstandswauwau, siehe Anstandsdame
 eine einheimische Bezeichnung für den in Java vorkommenden Silbergibbon-Affen.
 Künstlername des österreichischen Schriftstellers Theodor Waldau

Siehe auch: